Washington Island kan syfta på:

Geografi

Franska Polynesien 

 Ua Huka, Marquesasöarna,

Kiribati 

 Teraina, atoll, Linjeöarna, 
 Teraina (öråd i Kiribati), Linjeöarna,

USA 

 Washington Island (ö i USA, Michigan), Keweenaw County, 
 Washington Island (ö i USA, Minnesota), Lake County, 
 Washington Island (ö i USA, New York), Jefferson County, 
 Washington Island (ö i USA, Wisconsin), Door County, 

Robotskapade Franska Polynesienförgreningar
Robotskapade Kiribatiförgreningar
Robotskapade USAförgreningar